Moema  steht für:
 Moema (Gattung), eine Gattung der Rivulidae 
 Moema (Distrikt), ein Distrikt der Unterpräfektur von Vila Mariana, einem Vorort von São Paulo
 Moema (Minas Gerais), Gemeinde in Brasilien
 Moema (Vorname), weiblicher Vorname, der besonders in der brasilianischen Literatur zu finden ist